Het ATP-toernooi van Cincinnati 1999 werd van 9 tot en met 15 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati